Le Keewaydin est un ketch britannique à coque, pont et mâts en bois. C'est un ancien bateau de pêche à voile de type Lowestoft sailing smack (bateau traditionnel de pêche de Lowestoft).

Son port d'attache actuel est Falmouth au Royaume-Uni. 

Son immatriculation est : LT 1192 en marquage en coque et sur les grand-voiles

Il est classé bateau historique par le National Historic Ships UK.

Histoire 
Il a été construit en 1913 au chantier naval G. & T. Smith de Rye en Angleterre, pour servir de chalutier de pêche en mer du Nord par un patron pêcheur de Lowestoft sous le nom de Keewaydin.

À partir 1937/38 il a été utilisé comme caboteur en mer Baltique sous pavillon du Danemark puis de Suède. 

En 1944,  il a été rebaptisé Vestenwind. Il a servi au transport des réfugiés de guerre. 

En 1963, il fut converti en voilier de croisière. Il participe, en 1972, à la  Whitbread (course autour du monde). 

Depuis 1974, il fut utilisé comme voilier-charter (avec gréement bermudien) en Méditerranée. Il a été rebaptisé Odysseus, et plus tard Alice A..

Trouvé en mauvais état sur l'Île de Malte, il est racheté en 1997 par la famille Welch. Sa restauration finale est achevée à Brixham de 1998 à 2001. 

Depuis 2001, il est utilisé comme voilier-charter sous son nom premier, naviguant sur les côtes du Pays de galles, en Manche et sur la côte Atlantique européenne.

Il participe à de nombreuses Tall Ships' Races. Il était présent aux fêtes maritimes de Brest-Douarnenez (Brest 2004, Les Tonnerres de Brest 2012 et Brest 2016).

Il a participé à la Gloucester Tall Ships Festival 2015

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Fêtes maritimes de Brest

Liens externes 

 Keewaydin- voilier à 2 mâts
 Keewaydin - site tallship fan
 Site Keewaydin

Nom de bateau
Bateau de pêche
Ketch
Bateau d'intérêt patrimonial au Royaume-Uni
National Historic Ships
Bateau de plaisance
Bateau russe
Bateau des années 1910